Endoperplexa — рід грибів родини Exidiaceae. Назва вперше опублікована 1993 року.

Класифікація 
До роду Endoperplexa відносять 7 видів:
 Endoperplexa dartmorica
 Endoperplexa enodulosa
 Endoperplexa obscura
 Endoperplexa phlebioides
 Endoperplexa septocystidiata
 Endoperplexa subfarinacea
 Endoperplexa tortola

Примітки

Джерела 
 Roberts, P. 1993. Exidiopsis species from Devon, including the new segregate genera Ceratosebacina, Endoperplexa, Microsebacina, and Serendipita. Mycological Research. 97:467-478 - P.471

Роди грибів
Агарикоміцети